Това е статия за квалификациите за Шампионска лига 2012/13.

Дати на кръгове и тегления 
Всички тегления се осъществяват в Нион, Швейцария.

Формат 
Има два потока, в които са разпределени отборите:
 Шампионски поток, който включва всички вътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.
 Нешампионски поток, който включва всички невътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.

Всеки кръг има два мача, като всеки отбор играе един мач у дома. Отборът с по-голям общ резултат след двата мача продължава в следващия кръг. В случай, че двата отбоера са с равен брой голове се прилага правилото за голове на чужд терен, тоест отборът с повече голове като гост продължава. Ако головете на чужд терен са равни се играе 30 минути продължения, разделени на две полувремена по 15 минути. Правилото за голове на чужд терен отново се прилага след края на продълженията, тоест ако има голове, отбелязани по време на продълженията и общият резултат е все още равен, гостуващията отбор се класира поради повече голове на чужд терен. Ако не се отбележат голове след продълженията се играят дузпи.

Отбори 
Отдолу са 54 отбора (40 в шампионския поток, 14 в нешампионския поток), които участваха в квалификациите, групирани по кръгове. Десетте победителя от плейофите (5 в шампионския поток, 5 в нешампионския поток) се класират за груповата фаза, за да се присъединят към 22 класирани автоматично. Загубилите в третия квалификационен кръг и в плейофите се класират за плейофите на Лига Европа и груповата фаза съответно.

Първи квалификационен кръг

Поставяне

Мачове 

|}

Първи кръг

Втори кръг 

0 – 0 общ резултат. Линфийлд печели с 4 – 3 след дузпи

Валета печели с общ резултат 9 – 0

Ф91 Дюделанж печели с общ резултат 11 – 0

Втори квалификационен кръг

Поставяне 

† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето.

Мачове 

|}

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 1: Нефтчи Баку играха домакинския си мач на Далга Арена, Баку, тъй като техният Исмат Гайбов не успява да покрие критериите на УЕФА.

Втори кръг 

Слован Либерец печели с общ резултат 2 – 1

Молде печели с общ резултат 4 – 1

4 – 4 общ резултат. Ф91 Дюделанж печели с повече голове на чужд терен.

Ирони Кирят Шмона печели с общ резултат 2 – 1

Екранас печели с общ резултат 2 – 1

Нефтчи Баку печели с общ резултат 5 – 2

Шериф Тираспол печели с общ резултат 2 – 0

Базел печели с общ резултат 5 – 0

Дебрецен печели с общ резултат 3 – 1

Партизан печели с общ резултат 7 – 2

Марибор печели с общ резултат 6 – 2

ХЯК Хелзинки печели с общ резултат 9 – 1

Хелсинборг печели с общ резултат 3 – 0

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 2

АЕЛ Лимасол печели с общ резултат 3 – 0

Динамо Загреб печели с общ резултат 4 – 3

Шльонск Вроцлав печели с общ резултат 2 – 1

 Бележки
 Бележка 2: Ирони Кирят Шмона играха домакинскя си мач на Кирят Елезер, Хайфа, тъй като техният Градски стадион не успява да покрия критериите на УЕФА.
 Бележка 3: Дебрецен играха домакинскя си мач на Градски стадион, Ниредхаза, тъй като техният Ола Габор Ут не успява да покрия критериите на УЕФА.
 Бележка 4: Железничар играха домакинскя си мач на Асим Ферхатович-Хасе, Сараево, тъй като техният Грбавица не успява да покрия критериите на УЕФА.

Трети квалфикационен кръг

Поставяне 

† Победители от предишния кръг, чиито идентичност не е била известна по време на тегленето (отборите с курсив текст са победили отбор с по-голям коефициент от техния и са взели коефициента на този отбор за тегленето).

Мачове 

|-
!colspan="6"|Шампионски поток

|-
!colspan="6"|Нешампионски поток

|}

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 5: Ирони Кирят Шмона играха домакинскя си мач на Кирят Елезер, Хайфа, тъй като техният Градски стадион не успява да покрия критериите на УЕФА.
 Бележка 6: АЕЛ Лимасол играха домакинскя си мач на Антонис Пападопулос, Ларнака, вместо на техния Тсирион.

Втори кръг 

Динамо Киев печели с общ резултат 3 – 1

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 1

Марибор печели с общ резултат 5 – 1

Хелсинборг печели с общ резултат 6 – 1

Ирони Кирят Шмона печели с общ резултат 6 – 2

Клуж печели с общ резултат 3 – 1

Андерлехт печели с общ резултат 11 – 0

Селтик печели с общ резултат 4 – 1

Базел печели с общ резултат 2 – 1

Фенербахче печели с общ резултат 5 – 2

Копенхаген печели с общ резултат 3 – 2

Динамо Загреб печели с общ резултат 5 – 0

АЕЛ Лимасол печели с общ резултат 2 – 0

Панатинайкос печели с общ резултат 5 – 0

 Бележки
 Бележка 7: Дебрецен играха домакинскя си мач на Градски стадион, Ниредхаза, тъй като техният Ола Габор Ут не успява да покрия критериите на УЕФА.
 Бележка 8: Нефтчи Баку играха домакинския си мач на Далга Арена, Баку, тъй като техният Исмат Гайбов не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 9: Екранас играха домакинския си мач на ЛФФ, Вилнюс, тъй като техният Аукщайтия не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 10: Васлуй играха домакинския си мач на Чахлол, Пятра Нямц, тъй като техният Граски стадион не успява да покрие критериите на УЕФА.

Плейофи

Поставяне

Мачове 

|-
!colspan="6"|Шампионски поток

|-
!colspan="6"|Нешампионски поток

|}

 Бележки
 Бележка 11: Редът на мачовете е обърнат след тегленето.

Първи кръг 

 Бележки
 Бележка 12: БАТЕ Борисов играха домакинския си мач на Динамо, Минск, вместо на техния Градски стадион.
 Бележка 13: АЕЛ Лимасол играха домакинския си мач на ГСП, Никозия, вместо на техния Тсирион.

Втори кръг 

БАТЕ Борисов печели с общ резултат 3 – 1

Андерлехт печели с общ резултат 3 – 2

Динамо Загреб печели с общ резултат 3 – 1

2 – 2 общ резултат. Брага печели с 5 – 4 след дузпи.

Малага печели с общ резултат 2 – 0

Клуж печели с общ резултат 3 – 1

Селтик печели с общ резултат 4 – 0

Спартак Москва печели с общ резултат 3 – 2

Динамо Киев печели с общ резултат 4 – 3

Лил печели с общ резултат 2 – 1

 Бележки
 Бележка 14: Ирони Кирят Шмона играха домакинския си мач на Рамат Ган, Рамат Ган, тъй като техният Градски стадион не успява да покире изискванията на УЕФА.

Източници

Външни препратки 
 УЕФА Шампионска лига (официален сайт)

Европейска шампионска лига